Amenemopé foi o quarto faraó da XXI dinastia. Governou o Egito durante o Terceiro Período Intermediário entre 993 e 984 a.C..

Pensa-se que seria filho de Psusenés I, o seu antecessor. A sua mãe teria sido a rainha Mutnedjemete.

Embora fosse faraó, assumiu o título de sumo sacerdote de Amon, o que seria uma tentativa de evitar a influência sacerdotal no estado. 

Foi sepultado num pequeno túmulo em Tânis, mas mais tarde a sua múmia foi movida pelo faraó Siamom para um túmulo mais digno, originalmente pensado para a rainha Mutnedjemete. A sua múmia foi encontrada num caixão de madeira colocado num sarcófago de quartzito amarelo.

Titulatura

Bibliografia 

 

Faraós da XXI dinastia egípcia